Partito Ambientalista I Verdi (Miljøpartiet De Grønne) – partito politico norvegese
Partito Ambientalista i Verdi (Miljöpartiet de Gröna) – partito politico svedese